Svartlidtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Svartlidtjärnen, sjö i Piteå kommun, 
Övre Svartlidtjärnen, sjö i Piteå kommun, 
Svartlidtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,51 ha)
Svartlidtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718392-160049), sjö i Lycksele kommun, 
Svartlidtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718555-158897), sjö i Lycksele kommun,  (4,25 ha)
Svartlidtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (14,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn